То́маш Ка́лас (; ) — чешский футболист, защитник английского клуба «Бристоль Сити» и сборной Чехии.

Клубная карьера

«Сигма» 
Томаш Калас начал свою карьеру у себя на родине в клубе «Сигма» из города Оломоуца. В основной команде дебютировал 5 мая 2010 года в матче против «Слована», его команда победила со счётом 2:0.

«Челси» 
7 июля 2010 года он подписал контракт с «Челси», как сообщалось, цена трансфера составила около 5,2 млн фунтов стерлингов, после чего он сразу же вернулся в «Сигму» на правах годовой аренды. Калас вернулся в «Челси» во второй половине сезона 2010/11. 21 февраля, Томаш, дебютировал за резервную команду «Челси», в гостевом матче против «Астон Виллы», который завершился вничью 2:2. 17 июля 2013 года, Калас, дебютировал в составе «Челси», в предсезонном товарищеском матче против «Всех звёзд Сингха», в рамках предсезонного азиатского турне. Четыре дня спустя, 21 июля 2013 года он сыграл против «Всех звёзд Малайзии», 25 июля 2013 года против «Всех звёзд Индонезии». В июле 2013 года он сломал малоберцовую кость и пропустил месяц из-за травмы. Дебют в официальных матчах состоялся 29 октября 2013 года против «Арсенала» в рамках Кубка Футбольной лиги, выйдя на замену Хуану Мате забившему 2 гол.

Аренда в «Витесс» 
Два сезона — 2011/12 и 2012/13 — Калас отыграл в аренде в голландском «Витесс». В новом клубе получил футболку с номером 2. Калас дебютировал за новый клуб, 17 сентября 2011 года, против «Роды», который закончился победой 5:0. В марте 2012 года Калас признался, что он ещё не знает, где будет играть в следующем сезоне, и что его вс устраивает в аренде. «В идеале я останусь ещё на один год в этом клубе», — сказал он. «Проще говоря у меня есть три варианта. Я останусь здесь, вернусь в „Челси“, или уйду в аренду в другой клуб. В конце марта я буду говорить с моими тренерами о следующем сезоне и узнаю больше». 11 июля 2012 года, Калас вернулся в «Витесс» до конца сезона 2012/13, и продлил контракт с «Челси» до лета 2017 года. Первый гол в Эредивизи, Калас забил 16 сентября 2012 года в ворота «Гронингена» (3:0). 10 июля 2013 года, Жозе Моуринью, подтвердил что Калас остается в «Челси» и будет бороться за своё место в команде.

Дальнейшая карьера 
11 июня 2014 года, «Челси» и «Кёльн» договорились об аренде Томаша Каласа на сезон, которая начнётся с 1 июля, однако ни в одном матче Бундеслиги он участия не принял. В январе 2015 года арендное соглашение было расторгнуто и 10 января Томаш на правах аренды до конца сезона перешёл из «Челси» в «Мидлсбро».

17 июля 2015 года «Мидлсбро» повторно арендовал Каласа сроком на один год.

23 августа 2018 года клуб «Челси» отдал в аренду Томаша в «Бристоль Сити».

Международная карьера 
Томаш дебютировал в сборной Чехии до 17 лет 5 сентября 2009 года, выйдя на 61-й минуте на замену в матче отборочного тура к чемпионату Европы до 17 лет против сборной Беларуси, который сборная Чехии выиграла со счётом 1:0. Далее он сыграл в финальных матчах групповой стадии чемпионата Европы, но в матче против сборной Греции был удалён на 65 минуте, игра закончилась со счётом 0:0. 14 ноября 2012 года, Калас дебютировал в товарищеском матче с против сборной Словакии за основную сборную страны. Он вышел на замену Давиду Лимберскому на 74-й минуте матча, выигранному 3:0.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 31 матч / 2 мяча; 17 побед, 3 ничи, 11 поражений.

Достижения 
 Талант года в Чехии: 2012
 «Мидлсбро»
 Вице-чемпион Футбольной лиги Англии: 2015/16
 «Фулхэм»
 Победитель плей-офф Футбольной лиги Англии: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте bcfc.co.uk
 Профиль футболиста на сайте Chelseafc.com
 Профиль футболиста на сайте fotbal.cz
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Сигма»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Бристоль Сити»